L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Félix Mantilla remporte l'épreuve de simple, Wayne Arthurs et Paul Hanley celle de double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi devient le Telecom Italia Masters, faisant de l'entreprise le sponsor principal de l'événement. Elle le restera jusqu'en 2005.

Lauréats 
Félix Mantilla remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière.

En double, la paire australienne Wayne Arthurs/Paul Hanley remporte son  ensemble en battant en finale la paire française Michaël Llodra/Fabrice Santoro. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2003) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Sport en Italie en 2003
Rome
Tennis en mai 2003